Cattedrale di Kazan'  può riferirsi a
 Cattedrale di Kazan' – a Mosca
 Cattedrale di Kazan' – a San Pietroburgo